Името Било може да се отнася до:

 планинско било, геологическо понятие
 връх Било в планината Кървав камък
 било, термин от строителството
 село Било (Област Добрич)
 село Било (Област Сливен), бивше село, слято със Средорек (Област Сливен)
 село Било (Община Цариброд), Сърбия.